Delaware, abgeleitet von dem Titel von Thomas West, dem dritten Baron de la Warr, steht für:

 Delaware, einen Bundesstaat an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika 
 Delaware (Band), eine norwegische Rockgruppe
 Delaware (Rebsorte), eine hellrote Rebsorte
 Delaware-AG, Gesellschaftsrecht des US-Bundesstaates Delaware, siehe Gesellschaftsrecht der Vereinigten Staaten
 Delaware River, einen der größeren Flüsse im Osten der Vereinigten Staaten
 Delawarisch, die Sprache der Lenni Lenape
 Lenni Lenape oder Delaware (deutsche Version Delawaren), Indianer, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Tal des Delaware River und die angrenzenden Gebiete im Nordosten der heutigen USA bewohnten
 Operation Delaware, eine Operation während des Vietnamkrieges 1968
 USS Delaware, mehrere Schiffe der US-Marine
 Wayne Delaware

Orte in Kanada:

 Delaware (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:

 Delaware (Arkansas)
 Delaware (Indiana)
 Delaware (Iowa)
 Delaware (Kentucky)
 Delaware (Louisiana)
 Delaware (Michigan)
 Delaware (Missouri)
 Delaware (New Jersey)
 Delaware (Ohio), liegt im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio und ist die Kreisstadt des Delaware County
 Delaware (Oklahoma)
 Delaware (Virginia)
 Delaware City, eine kleine Stadt im New Castle County im US-Bundesstaat Delaware, Vereinigte Staaten
 Delaware Gardens (New Jersey)
 Delaware Grove (Pennsylvania)
 Delaware Heights (Delaware)
 Delaware Junction (Delaware)
 Delaware Run (Pennsylvania)
 Delaware Trails (Indiana)

im NRHP gelistete Objekte:

 Delaware & Hudson Railroad Depot, in Port Henry, New York, ID-Nr. 95000593
 Delaware Academy of Medicine, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 03000240
 Delaware and Hudson Canal, in Cuddebackville, New York, ID-Nr. 68000051
 Delaware and Hudson Canal Gravity Railroad Shops, in Carbondale, Pennsylvania, ID-Nr. 78002409
 Delaware and Hudson Depot, in Ticonderoga, New York, ID-Nr. 88002206
 Delaware and Hudson Railroad Bridge, in AuSable, New York, ID-Nr. 99001317
 Delaware and Hudson Railroad Company Building, in Albany, New York, ID-Nr. 72000813
 Delaware and Hudson Railroad Freight House, in Cohoes, New York, ID-Nr. 98000135
 Delaware and Hudson Railroad Passenger Station, in Altamont, New York, ID-Nr. 71000524
 Delaware and Northern Railroad Station, in Andes, New York, ID-Nr. 04000872
 Delaware and Raritan Canal, in Lambertville, New Jersey, ID-Nr. 73001105
 Delaware Aqueduct, in Lackawaxen, Pennsylvania, ID-Nr. 68000055
 Delaware Avenue Methodist Episcopal Church, in Buffalo, New York, ID-Nr. 03001149
 Delaware Boundary Markers, in Not Applicable, Delaware, ID-Nr. 75002101
 Delaware Breakwater and Lewes Harbor, in Lewes, Delaware, ID-Nr. 76000586
 Delaware Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 74000749
 Delaware City Historic District, in Delaware City, Delaware, ID-Nr. 83003515
 Delaware County Courthouse Square District, in Delhi, New York, ID-Nr. 73001177
 Delaware County Jail and Sheriff's Residence, in Delaware, Ohio, ID-Nr. 90001083
 Delaware County National Bank, in Chester, Pennsylvania, ID-Nr. 87001947
 Delaware Court, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000065
 Delaware Division of the Pennsylvania Canal, in Easton, Pennsylvania, ID-Nr. 74001756
 Delaware Flats, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000066
 Delaware Historic District, in Knowlton Township, New Jersey, ID-Nr. 03000128
 Delaware Industrial School for Girls, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 83004701
 Delaware Lackawanna and Western Railroad Station, in Morristown, New Jersey, ID-Nr. 80002514
 Delaware, Lackawanna and Western Railroad Water Gap Station, in Delaware Water Gap, Pennsylvania, ID-Nr. 02001431
 Delaware, Lackawanna and Western Railroad Yard-Dickson Manufacturing Co. Site, in Scranton, Pennsylvania, ID-Nr. 90001739
 Delaware Park-Front Park System, in Buffalo, New York, ID-Nr. 82005029
 Delaware Public Library, in Delaware, Ohio, ID-Nr. 83001957
 Delaware River Composite Truss Bridge, in Valley Falls, Kansas, ID-Nr. 03000371
 Delaware River Parker Truss Bridge, in Perry, Kansas, ID-Nr. 03000372
 Delaware River Warren Truss Bridge, in Fairview, Kansas, ID-Nr. 04000580
 Delaware State Museum Buildings, in Dover, Delaware, ID-Nr. 72000278
 Delaware Street Historic District, in Woodbury, New Jersey, ID-Nr. 88000995
 Delaware Trust Building, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 03000238

Siehe auch:

 Delaware County
 Delaware Township
 Delaware Water Gap